Miejscowości w USA:
 Sugar Creek – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Clay
 Sugar Creek – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
Gminy w USA:
 Sugar Creek (ang. Sugar Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Sugar Creek (ang. Sugar Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Greene
 Sugar Creek (ang. Sugar Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Logan
 Sugar Creek (ang. Sugar Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clinton
 Sugar Creek (ang. Sugar Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Boone
 Sugar Creek (ang. Sugar Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clinton
 Sugar Creek (ang. Sugar Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Hancock
 Sugar Creek (ang. Sugar Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Montgomery
 Sugar Creek (ang. Sugar Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Parke
 Sugar Creek (ang. Sugar Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Shelby
 Sugar Creek (ang. Sugar Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Vigo
 Sugar Creek (ang. Sugar Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cedar
 Sugar Creek (ang. Sugar Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Poweshiek
 Sugar Creek (ang. Sugar Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Miami
 Sugar Creek (ang. Sugar Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barry
 Sugar Creek (ang. Sugar Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Harrison
 Sugar Creek (ang. Sugar Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Allen
 Sugar Creek (ang. Sugar Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Putnam
 Sugar Creek (ang. Sugar Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Stark
 Sugar Creek (ang. Sugar Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Sugar Creek (ang. Sugar Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne
 Sugar Creek (ang. Sugar Creek Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth